Park-e Mellat kan syfta på följande platser:

Iran 

 Pārk-e Mellat (park i Teheran), 
 Pārk-e Mellat (park i Sistan och Baluchistan), 
 Pārk-e Mellat (park i Khorasan), 

Robotskapade Iranförgreningar